Anke Baier – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio tedesca
Bernhard Baier – pallanuotista tedesco
Bret Baier – giornalista statunitense 
Daniel Baier – calciatore tedesco 
Ernst Baier – pattinatore tedesco
Paulo Baier – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Bayer